

Карасевка — село, Айиртауський район, Північно-Казахстанська область

Карасевка — селище, Єльниківський район, Мордовія
 Карасевка — присілок, Ішимбайський район, Башкортостан

Див. також 
 Карасівка